Aquele que faz obras
Trabalhador
Diácono

Ou ainda:

Obreiros da Vida Eterna, um livro espírita

Desambiguação